Градо́вський (, , , ) — українське, польське й білоруське прізвище. Роди Градовських належали до гербів Правдич та Півкозич.

Походження 
Однією з версій походження прізвища є утворення за місцем проживання особи: «град» — місто, огорожа, або ж «града» (инколи — «гряда») — невеликий горб, підвищення серед болота, «градь» — підвищення в лісі.

За иншою версією це прізвище може походити від хорватських імен Ґрадимир (Gradimir), Ґрадивой (Gradivoj), або їх скорочень Ґрадо (Grado), Ґрада (Grada).

Персоналії 

 Градовський Григорій Костянтинович (1842—1915) — опозиційний журналіст ХІХ ст. в Російській імперії
 Градовський Олександр Дмитрович (, 1841—1889) — російський професор права і публіцист
 Градовський Петро Михайлович — директор ДНЗ «ЖВПТУ», керівник Асоціації працівників професійно-технічної освіти Житомирської області
 Градовський Юрій Григорович (1956) — Народний артист України
 Міхал Ґрадовскі (, 1932—2014) — польський історик

Репресовані 
 Градовський Віктор Валер'янович 
 Градовський Дмитро Францович 
 Градовський Іван Аполлонович (1892) 
 Градовський Йосип Володимирович 
 Градовський Семен Прокопович (1880)
 Градовський Франц Аполлонович

Примітки 

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища